Ter (rivier), rivier in Catalonië, Spanje
 Ter (Essex), rivier in Essex, Engeland
 Ter of Torre (rivier), rivier in Italië
 Ter (Ljubno)
 ter, Latijns telbijwoord voor 3, aanduiding voor tweede invoeging

Zie ook
TER (doorverwijspagina)